Stuhr este un nume de familie german. Printre personalitățile care poartă acest nume se numără: 
 Elaine Stuhr (n. 1936), senatoare a statului Nebraska din Bradshaw, Nebraska
Stuhr Museum of the Prairie Pioneer, muzeu situat în Grand Island, Nebraska
 Jerzy Stuhr (n. 1947, Cracovia), actor polonez
 Kevin Stuhr Ellegaard, născut Stuhr Larsen (n. 1983), portar de fotbal profesionist danez
 Maciej Stuhr (n. 1975, în Cracovia), actor polonez, comediant, impresionist, psiholog

Vezi și
 Stuhr, o comună din districtul Diepholz, landul Saxonia Inferioară, Germania

Nume de familie germane